Il doppio del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e David Škoch che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Chris Haggard 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (semifinali)

 Jeff Coetzee /  Chris Haggard (finale)
 Lukáš Dlouhý /  David Škoch (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2005